Виниций () е име на следните римски политици:

 Луций Виниций, народен трибун 51 пр.н.е., суфектконсул 33 пр.н.е.
 Марк Виниций, суфектконсул 19 пр.н.е.
 Публий Виниций, консул 2 г.
 Марк Виниций, консул 30 г. и 45 г. и се жени за Юлия Ливила
 Тит Виниций Юлиан, суфектконсул 80 г.